The Jester – cortometraggio muto del 1908 diretto da Edwin S. Porter
 The Jester – cortometraggio muto del 1916
 Il giullare (The Jester) – romanzo di James Patterson e Andrew Gross del 2003
 The Jester – hacker e attivista

Pagine correlate
 Jester
 The Jesters